Le tournoi de tennis d'Amelia Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du 3 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Amelia Island
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Amelia Island
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en avril 2006
2006 en Floride